Podzimek ist der Familienname folgender Personen:

Markus Podzimek (* 1975), deutscher Konditormeister
Vladimír Podzimek (1965–1994), tschechoslowakischer Skispringer